Wolfgang Behrendt est le nom porté par :
 Wolfgang Behrendt (1919-2001), animateur de télévision ;
 Wolfgang Behrendt (né en 1936), boxeur ;
 Wolfgang Behrendt (né en 1938), homme politique.